

Musica 
 Khaled – album di Khaled del 1992

Onomastica 
 Khaled – variante del nome proprio di persona maschile Khalid

Personaggi immaginari 
 Khaled – personaggio di Dampyr

Persone 
 Khaled – cantante algerino
 Abel Khaled – calciatore francese
 Amr Khaled – attivista e predicatore televisivo egiziano
 DJ Khaled – disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico statunitense
 Hassan Khaled – politico libanese
 Leila Khaled – politica palestinese
 Waleed Khaled – giornalista britannico

Pagine correlate 
Khalid (disambigua)